Il singolare  del Brasil Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma ha deciso di giocare a Rotterdam.

Juan Carlos Ferrero ha vinto il torneo battendo in finale Łukasz Kubot 6-1, 6-0.

Teste di Serie

 Juan Carlos Ferrero (Vincitore)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (quarti)
 Igor' Andreev (semifinale)

 Victor Hănescu (secondo turno) 
 Pablo Cuevas (quarti) 
 Horacio Zeballos (primo turno) 
 Richard Gasquet (ritiro per infortunio prima dell'inizio del torneo)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni

Brasil Open 2010
ATP World Tour 2010